{{DISPLAYTITLE:(26308) 1998 SM165}}

(26308) 1998 SM165 — является бинарным транснептуновым объектом (ТНО), который находится в поясе Койпера. Он был обнаружен 16 сентября 1998 года, Николаем М. Данзлом. Находится в орбитальном резонансе 1:2 с планетой Нептун.

Тутино 

1998 SM165 имеет большую полуось вблизи края классического пояса. Центр малых планет (MPC) и глубокое исследование эклиптики (DES) внесли этот объектт в список ТНО как тутино. Тутино делает один оборот вокруг Солнца, а Нептун за это время два.

Физические характеристики 
Наблюдения при помощи инфракрасного телескопа Спитцер и телескопа Хаббл, позволили оценить плотность, считая альбедо компонентов равным.

Итоговая оценка 0,51  г/см³ похожа на плотность бинарных плутино (47171 1999 TC36 (0,3-0,8 г/см³) и спутник Сатурна Гиперион (0,567±0,102 г/см3). Такая низкая плотность свидетельствует о пористом строении объекта с преобладанием льда.

Спутник 
S/2001 (26308) 1 — объект примерно 96±12 км в диаметре, а его орбита на расстоянии 11 310±110 от главного объекта и считается круговой. Один оборот спутник совершает за 130,1±1 дней.

Примечания

Ссылки 
 
 

Тутино